Косы может означать:

Украина 
 Косы — село в Подольском районе Одесской области.
 Косы — село в Черневецком районе Винницкой области.

Другое 
 Косы — польский дворянский герб

См. также 
 Косы-Слободка
 Коса